

Elektronica
 Faseaansnijding

Geografie 
 Stroomonthoofding